Раймон Ндонг Сима (; род. 23 января 1955) — габонский политический деятель, премьер-министр Габона с февраля 2012 года.

Биография 
Родился в городе Оем, расположенном на севере Габона, учился во Франции. В правительстве Габона был министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, отвечал за развитие сельских районов страны.

После парламентских выборов в декабре 2011 года, на которых правящая Габонская демократическая партия получила абсолютное большинство мест, премьер-министр Поль Бийоге Мба подал в отставку 13 февраля 2012 года. Президент Али Бонго назначил Ндонг Сима премьер-министром 27 февраля 2012 года. В Габоне это назначение было расценено как знаковое событие, так как пост премьер-министра всегда доставался представителям народа фанг из провинции Эстуарий. Хотя Ндонг Сима также относится к фангам, он происходит из провинции Волё-Нтем.

Ссылки 
 Биография 

Премьер-министры Габона
Министры сельского хозяйства Габона
Премьер-министры, вступившие в должность в 2012 году
Депутаты Национального собрания Габона